Волосе́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Волосевич, Александр Игнатьевич (1898—1949) — кандидат юридических наук, доцент СЮИ.
 Волосевич, Георгий Николаевич (известен как Владимов; 1931—2003) — русский писатель и литературный критик.
 Волосевич, Иван Иванович (1909—1941) — Герой Советского Союза.
 Волосевич, Пётр Семёнович (1908—1940) — Герой Советского Союза.
  (1918—1997) — белорусский писатель, переводчик, поэт и рассказчик.

 Волосевич, Еликанида Егоровна (1928—2008) — советский и российский врач-хирург.

См. также 
 
 Волосенков
 Маслово-Волосевич

Примечания